SEAC peut faire référence à :
 South East Asia Command : organisation militaire alliée pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Service d'État de l'Aviation Civile : service déconcentré placé sous tutelle de la Direction générale de l'Aviation civile française. Il y a un SEAC en Polynésie française et un à Wallis et Futuna ;
 Società Esercizio Auto Costruzioni : entreprise industrielle italienne.